Club Korfbal Badalona, club de corfbol de la ciutat de Badalona (Barcelonès)
 Federació de Corfbol de Curaçao (del seu nom en neerlandès Curaçaose Korfbalbond), òrgan rector de l'esport del corfbol a Curaçao
 Crazy Ken Band, grup de música pop del Japó
 ckb també és el codi ISO 639-3 del sorani, grup de dialectes kurds parlat al Kurdistan